Mixtape Messiah 7 — мікстейп американського репера Chamillionaire, останній із серії Mixtape Messiah. Перша частина має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту) з понад 25 тис. завантажень. Зведення диску 3, chopped & screwed диску 4: Майкл «5000» Воттс.

Історія випуску 
Перший диск з'явився на офіційному сайті виконавця 4 серпня 2009, другий і третій — 6 серпня, четвертий — наступного дня. 4 серпня #Chammillionaire потрапив у тренди Твіттера. 

100 фізичних копій з 12-сторінковим буклетом, автографом та банкнотою у $100 надіслали фанам. Chamillionaire виставив дві таких копії на аукціон eBay, усі виручені кошти мали піти до No More Victims, г'юстонської організації, що допомагає дітям ув'язнених батьків.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chamillionaire